Period kan syfta på:

 Tidsperiod –  ett avstånd mellan två punkter (händelser) i tiden (inversen av frekvens)
 Period –  inom astronomi tiden det tar för en himlakropp att fullborda ett varv. se Omloppstid (astronomi)
 Period (geologi) – en tidsenhet som används inom den geologiska tidsskalan
 Period – den månatliga fas på omkring 3–7 dagar i menstruationscykeln som innebär blödningar, se Menstruation
 Period (sport) – del av en match i idrotter
 Period – tiden det tar att transporteras en våglängd i en oscillerande vågrörelse
 Period – hänvisning till enstaka skeenden i mänsklighetens historia, vilka ofta kallas tidsålder
 Period – tiden innan en viss typ alkoholist (periodare) dricker kontinuerligt, se Dipsomani

Se även
 Periodiska systemets perioder – de horisontella raderna i periodiska systemet.
 Periodisk funktion – perioden är längden av intervallet, innan funktionen börjar upprepa sig